Torornto, puede referirse a:

Canadá 
 Toronto, capital de la provincia de Ontario.
 Toronto, ciudad situada en la provincia de la Isla del Príncipe Eduardo.

Australia 
 Toronto, ciudad situada en el Estado de Nueva Gales del Sur.

Estados Unidos 
 Toronto (Dakota del Sur)
 Toronto (Illinois)
 Toronto (Indiana)
 Toronto (Iowa)
 Toronto (Kansas)
 Toronto (Misuri)
 Toronto (Ohio)
 Toronto (Texas)
 Toronto (Virginia Occidental)